

Miejscowości w Polsce 
 Rzeszówek – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. złotoryjskim, w gminie Świerzawa 
 Rzeszówek – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Oksa